Marko Jovanović (ur. 1978) – serbski piłkarz, gracz FK Banat, wcześniej m.in. Zagłębia Lubin
 Marko Jovanović (ur. 1988) – serbski piłkarz, gracz Wisły Kraków, uczestnik IO 2008
 Marko Jovanović (zapaśnik) (ur. 1991) – serbski zapaśnik walczący w stylu wolnym